Tijdverdrijver (Harry Potter), een magisch apparaat in de wereld van Harry Potter
 Charlie Gruzelbeen en de Tijdverdrijver, een boek van Jenny Nimmo